Brévillers (Pas-de-Calais)
 Brévillers (Somme)